Афраа́т   (сир. ܐܦܪܗܛ, среднеперс. Frahāt, ; ; IV век — после 396 года) — христианский подвижник, анахорет, преподобный.

Сведения о жизни Афраата сообщает Феодорит Кирский в книге «История боголюбцев» и в книге «Церковная история».

Афраат был персом, он родился и получил воспитание между персами. Афраат происходил из знатного и славного рода, но родители его не были христианами. В сознательном возрасте Афраат выбрал Христианство как свою религию, оставил родной дом и переселился жить в чужую страну, он отправился в Эдессу, он нашёл вне городских стен Эдессы хижину, затворился в ней и вёл монашескую жизнь. Затем Афраат перебрался в Антиохию, в это время  в Антиохии происходили споры между православными и арианами. Афраат остановился в одном загородном убежище, немного изучил греческий язык и вскоре привлёк к слушанию Священного Писания очень многих. Как пишет Феодорит Кирский, Афраат говорил на полуварварском языке (имеется в виду — его речь была не на чисто греческом, а в его речи было достаточно много персидских слов), но несмотря на это  к нему приходили и облеченные высшей властью и достоинством, и люди гражданские и военные, образованные и чуждые всякой науке, живущие в бедности и преизобилующие богатством. Одни слушали его речи молча, другие возражали, третьи задавали вопросы и предлагали новые темы для беседы. Афраат не имел при себе келейника, предпочитая собственные труды услугам других. С посетителями вёл беседу через дверь; но если кто хотел войти к нему, то открывал её, а после беседы провожал уходящих. О ни от кого ничего не принимал: ни хлеба, ни зелени, ни одежды; только один из друзей доставлял ему хлеб. В глубокой старости он  употреблял еще, после солнечного заката, и овощи. Анфимий, ставший впоследствии префектом и консулом, на обратном пути из Персии, где он исполнял должность посланника, принес Афраату хитон, изготовленный персами и предложил его взять Афраату, но анахорет не хотел иметь двух одежд, поэтому хитон не взял.

Афраат был одним из самых активных борцов с арианством. Феодорит Кирский в борьбе с арианством ставит Афраата в один ряд с Флавианом, Диодором, их проповедническая деятельность имела решающие значение в борьбе против арианства в Сирии. Вместе с Флавианом и Диодором Афраат обращаются к Акакию, они просят его, чтобы он взял к себе в спутники знаменитого Астерия — своего учителя и ученика святого старца Иулиана — и шёл к общему светилу Церкви, к столпу Евангельского учения — к Иулиану, чтобы просить его оставить свою подвижническую школу и прийти на помощь к тысячам православных, погибающих от обольщения, и росою своего пришествия потушить арианское пламя. После чего Иулиан в сопровождении Акакия и Астерия отправляется проповедью против арианства.

Несмотря на различие в вере, Афраат пользовался уважением со стороны императора арианина Валента, который не стал отправлять Афраата в ссылку, как советовали его приближенные. Афраат исцелил больного коня императора Валента, а перед этим евнух, ругавший Афраата заживо сварился в горячей воде бани. Молитва Афраата избавила земледельца от нашествия саранчи, возвратила к жене мужа впавшего в прелюбодеяние.

Феодорит Кирский сам видел Афраата и получил благословение от десницы его, когда еще будучи подростком, он ходил вместе со своей матерью к Афраату.

Ссылки 
 
 Феодорит Кирский. Церковная история, Книга 4, Глава 26. О святом Афраате монахе.
 Феодорит Кирский. Церковная история, Книга 4, Глава 27. О святом Юлиане и Антонии Великом.
 Acta Sanctorum. vol 11 – April part 2 (Apr 11-21) p. 661
 Феодорит Кирский. «История боголюбцев». VIII. АФРААТ
 Феодорит Кирский. «История боголюбцев». II. ИУЛИАН
 Βίος Αγίου. Όσιος Αφραάτης. 29 Ιανουαρίου

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Преподобные
Святые Единой Церкви
Церковные деятели IV века
История христианского монашества
Монахи Сирии
Святые Сирии
Христианские святые IV века